Peribea (Griego antiguo: Περίβοια) puede referirse a los siguientes personajes de la mitología griega:

 Peribea (doncella), una doncella locria.
 Peribea (esposa de Meges), una mujer frigia que tuvo dos hijos con Meges: los troyanos Celto y Eubio.
 Peribea (esposa de Pólibo), esposa de Pólibo, rey de Corinto, y madre de Alcínoe.
 Peribea (hija de Alcatoo), o bien hija de Cicreo o Alcátoo con Evecme o Pirgo. Fue violada por Telamón.
 Peribea (hija de Eurimedonte), hija menor del gigante Eurimedonte y madre de Nausítoo con Poseidón.
 Peribea (hija de Hipónoo), hija de Hipónoo, rey de Óleno (Etolia).
 Peribea (hija de Acesameno), hija mayor del rey tracio Acesameno, esposa del dios-río Axio y madre de Pelegón.
 Peribea (náyade), una de las náyades, esposa de Icario e hija de Ébalo y Gorgófone.
 Peribea, una de las 3.000 oceánides, ninfas de agua hijas de los titanes Océano y de su hermana y esposa Tetis. Era madre de Aura con Lelanto